Jacob Branting kan avse någon av följande:
Jacob Branting (kronofogde) (1754–1836)
Jacob Branting (journalist) (1930–2006)